Гірко — українське прізвище. Відомі носії:
 Гірко Володимир Сергійович — український вчений у галузі агрономії. Доктор сільсько-господарських наук (1999).

Примітки